66. Turniej Czterech Skoczni (niem. 66. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni przeprowadzona w sezonie 2017/2018 na skoczniach w Niemczech i Austrii w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Turniej rozpoczął się 29 grudnia 2017, kiedy rozegrano kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie, a trzy dni później 1 stycznia 2018 zostały przeprowadzone zawody w Garmisch-Partenkirchen. Następnie zwyczajowo zawody przeniosły się do Austrii: 4 stycznia odbył się konkurs w Innsbrucku, a ostatnia z części turnieju została rozegrana tradycyjnie w święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego, 6 stycznia) w Bischofshofen. Tytuł obronił Kamil Stoch z Polski, wygrywając wszystkie cztery konkursy i tym samym powtarzając wyczyn Svena Hannawalda z 50. Turnieju.

Zwyczajowo rywalizacja w pierwszej serii konkursów wchodzących w skład turnieju toczyła się zgodnie z systemem KO, a w drugiej serii tak jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Skocznie 
Konkursy Turnieju Czterech Skoczni zostały rozegrane – jak co roku – na czterech położonych niedaleko siebie (ale w dwóch krajach) obiektach: dwóch w Niemczech, tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, oraz na dwóch w Austrii, tj. w Innsbrucku i Bischofshofen. Wszystkie cztery obiekty to duże skocznie – punkt konstrukcyjny skoczni w Oberstdorfie i Innsbrucku usytuowany jest na 120. metrze, a obiektów w Bischofshofen i Garmisch-Partenkirchen – na 125. metrze.

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 2017/2018 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Przed turniejem

Sponsorzy 
Głównym sponsorem 66. Turnieju Czterech Skoczni została firma Audi, będąca także sponsorem zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich 2017/2018. Ponadto wśród sponsorów znalazły się firmy Bauhaus, Milka, Veltins oraz Intersport.

Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów przed rozpoczęciem turnieju 
Przed rozpoczęciem turnieju rozegrano siedem indywidualnych konkursów Pucharu Świata, w których najwięcej punktów zgromadził Richard Freitag, zwyciężając w trzech z nich (po jednym konkursie w Niżnym Tagile, Titisee-Neustadt i Engelbergu), wyprzedzając drugiego w zestawieniu rodaka Andreasa Wellingera o 151 punktów i o 194 Daniela-André Tandego. Za wymienioną trójką znajdował się najwyżej sklasyfikowany z Polaków, Kamil Stoch, który uzbierał 323 punkty.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów po rozegraniu siedmiu indywidualnych i trzech drużynowych konkursów największą liczbę punktów zgromadzili Niemcy (2431), a za nimi sklasyfikowani byli Norwedzy (2328) i Polacy (1722).

Poniższe tabele przedstawiają klasyfikację Pucharu Świata i Pucharu Narodów 2017/2018 przed 66. Turniejem Czterech Skoczni – po przeprowadzeniu 7 konkursów indywidualnych oraz trzech drużynowych.

Zasady 
Podobnie jak w przypadku wszystkich edycji od sezonu 1996/1997 Turniej Czterech Skoczni rozegrano według systemu KO. Na podstawie miejsc uzyskanych w kwalifikacjach zawodnicy byli dobierani w pary – zwycięzca kwalifikacji startował ze skoczkiem, który zajął w nich 50. miejsce, drugi zawodnik kwalifikacji z 49. zawodnikiem itd., aż do pary, w której znaleźli się zawodnicy z miejsc 26. i 25. Podczas konkursu awans do serii finałowej uzyskiwało bezpośrednio 25 zwycięzców par. Spośród przegranych wyłaniano pięciu tzw. lucky losers z najwyższymi w tej grupie notami. Podczas serii finałowej obowiązywały takie same zasady jak podczas indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Od tej edycji Turnieju Czterech Skoczni zaszły zmiany obowiązujące od początku sezonu 2017/2018 Pucharu Świata, gdzie zawodnicy zgłoszeni do kwalifikacji każdego z konkursów turnieju mają obowiązek wystartowania w nich i zajęcia w nich miejsca 50. lub wyższego, aby zapewnić sobie rywalizację w pierwszej serii konkursowej. W ten sposób czołowa dziesiątka klasyfikacji tego cyklu straciła przywilej automatycznej kwalifikacji do zawodów.

Trzydziestu zawodników, którzy awansowali do serii finałowej, zdobywało punkty do klasyfikacji Pucharu Świata według identycznych zasad jak w pozostałych konkursach tej rangi. Wszyscy uczestnicy zawodów głównych zyskiwali także punkty do klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, w której sumowano wyniki uzyskane we wszystkich seriach konkursowych.

Skoki oceniano w taki sam sposób jak podczas pozostałych zawodów Pucharu Świata. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodnik otrzymywał 60 punktów; za każdy metr powyżej tej granicy uzyskiwał dodatkowo 1,8 punktu, zaś za każdy metr poniżej odejmowano mu analogiczną liczbę punktów. Styl skoku i lądowania podlegał ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogli przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwie skrajne noty (najwyższa i najniższa) nie były wliczane do noty łącznej zawodnika. Ponadto wpływ na ocenę końcową skoczka miał przelicznik za prędkość i kierunek wiatru oraz za ewentualną zmianę długości najazdu. Jeżeli zawodnik skakał z niższej belki startowej, otrzymywał dodatkowe punkty, jeżeli skacze z wyższej – punkty mu odejmowano. Dodatkowo jeżeli wiatr wiał z przodu skoczni, zawodnik tracił punkty, gdyż dzięki temu zyskiwał lepsze noszenie na nartach, zaś jeżeli wiatr wiał z tyłu skoczni, zawodnik zyskiwał punkty.

Program zawodów

Jury 
Głównym dyrektorem zawodów w ramach 66. Turnieju Czterech Skoczni jest Walter Hofer, a jego asystentem – Borek Sedlák.

Podsumowanie

Wyniki 
Skróty stosowane w tabelach:
 DNS – zawodnik nie wystartował
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany
 NQ – zawodnik nie zakwalifikował się do serii finałowej
 nq – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego
 q – zawodnik, który zakwalifikował się do konkursu głównego

Oberstdorf

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Garmisch-Partenkirchen

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Innsbruck

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Bischofshofen

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Klasyfikacja 66. Turnieju Czterech Skoczni

Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów po zakończeniu turnieju 
Dzięki zdobyciu maksymalnej liczby punktów w 66. Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch, został liderem klasyfikacji indywidualnej (723 punkty). Z pierwszego miejsca na drugie spadł Richard Freitag (711 punktów), natomiast na trzeciej pozycji plasował się drugi w turnieju Andreas Wellinger (142 punktów straty do Stocha). Liczba zawodników klasyfikowanych zwiększyła się z 48 do 54.

Po zakończeniu turnieju na czele klasyfikacji Pucharu Narodów utrzymała się reprezentacja Niemiec, a ich przewaga nad drugimi w zestawieniu Norwegami zmalała do 35 punktów. Lista reprezentacji klasyfikowanych w Pucharze Narodów przed turniejem powiększyła się o zespół Włoch.

Poniższe tabele przedstawiają klasyfikację Pucharu Świata i Pucharu Narodów w sezonie 2017/2018 po przeprowadzeniu 11 konkursów indywidualnych (siedmiu przed Turniejem Czterech Skoczni i tych przeprowadzonych w jego ramach) oraz trzech drużynowych.

Składy reprezentacji 
Poniższa tabela zawiera składy reprezentacji, które potwierdziły udział w 66. Turnieju Czterech Skoczni. W nawiasie obok nazwy kraju podana została liczba zawodników z poszczególnych państw, którzy przynajmniej raz zostali zgłoszeni do serii kwalifikacyjnej. W tabeli przedstawiono także wyniki zajmowane przez zawodników we wszystkich czterech konkursach.

Legenda:
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie;
 dsq – zawodnik zdyskwalifikowany w kwalifikacjach;
 dns – zawodnik nie wystartował w kwalifikacjach;
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji, bądź nie został sklasyfikowany albo nie wystartował w poprzedniej edycji.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Turniej Czterech Skoczni
Turniej Czterech Skoczni
2017 w Niemczech
2018 w Niemczech
2018 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen